Нуево Ларедо има више значења:

 Нуево Ларедо
 Нуево Ларедо (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Ларедо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Ларедо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Ларедо (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Ларедо (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Нуево Ларедо, насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Општина Нуево Ларедо (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуево Ларедо (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуево Ларедо (Тлакохалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуево Ларедо, Ранчо Хил (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику